Neilson Poe  peut désigner :
 Neilson Poe (1809-1884), journaliste et magistrat américain, cousin d'Edgar Allan Poe ;
 Neilson Poe (1876-1963), joueur et entraîneur de football américain.